Lepiej umrzeć (Better Off Dead) – amerykański film z 1985 w reżyserii Savage’a Steve’a Hollanda
 Lepiej umrzeć (Better Off Dead) – powieść z serii Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa i Andrew Childa
 Better Off Dead – album zespołu Sodom (oraz tytułowa piosenka na tym albumie)
 Better Off Dead – piosenka Eltona Johna z albumu Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975)
 Better Off Dead – piosenka Ice Cube’a z albumu AmeriKKKa’s Most Wanted (1994)
 Better Off Dead – piosenka Bad Religion z albumu Stranger than Fiction (1994)